Pasir Poetih (Nederlands: wit zand) kan verwijzen naar verschillende geografische onderwerpen in Indonesië.
 Pasir Poetih (Oost-Java)
 Pasir Poetih (Java, rivier)
 Pasir Poetih (Java, plaats)
 Pasir Poetih (Sumatra, kaap)
 Pasir Poetih (Sumatra, rivier)
 Pasir Poetih (Sumatra, plaats)
 Pasir Poetih (Saleijer)